Па́вел Са́вченко:
 Савченко, Павел Григорьевич (1887—1920) — украинский поэт-символист.
 Савченко, Павел Павлович (1911—1943) — Герой Советского Союза.
 Савченко, Павел (род. 1972) — немецкий хоккеист с мячом.